Ислампур:
 Ислампур — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Ислампур — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Джамалпур.